Nonville puede referirse a: 

 Nonville, comuna francesa situada en Sena y Marne.
 Nonville, comuna francesa situada en Vosgos.